Doratura — род цикадок из отряда полужесткокрылых (Chiasmini).

Описание 
Цикадки размером 3-5 мм. Умеренно стройные, слегка дорсовентрально уплощенные, обычно короткокрылые, темя плоское. Для СССР указывалось 16 видов.

Примечания

Литература 

Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых